Dowd (Varianten O’Dowd, O'Dowda; sämtlich von ) ist ein in Irland einst gebräuchlicher Familienname, der inzwischen aber selten geworden ist. Der früher begüterte Clan besitzt heutzutage einen kleinen Bauernhof nahe Dublin, der seit Generationen vererbt wird.

Frühe Geschichte 
Der Familienname geht zurück auf Niall Noigíallach, einen hohen König von Irland (um 450–455 gestorben). Der Legende nach hat er St. Patrick als Kind nach Irland entführt. Sein Bruder Fiachra war ein Gefolgsmann von Daithi, dem letzten heidnischen König von Irland, den 455 ein Blitz erschlug, als er eine Armee an den Fuß der Alpen führte. Sein Enkel Aillil wurde König von Connacht und späterer König von Tara (bis 482). Seine Familie führte über Jahrhunderte die nördlichen Uí-Fiachrach-Stämme. Im 10. Jahrhundert wurde Aedh Ua Dubhda König. Seinen Beinamen, der später einer der ältesten Familiennamen Europas wurde, erhielt er wegen seines dunklen Teints (irisch dubh, „schwarz“), der damals in Irland sehr selten war. Er verstarb im Jahre 982. Sein Enkel Mulrony erbte den Titel Herr der Uí Fiachrach. Er starb 1005. Die O’Dowds wurden eine mächtige Kraft, sowohl zu Wasser wie zu Lande, und leisteten den Ambitionen der Burkes und Birminghams Widerstand.

Als zu Beginn des 14. Jahrhunderts anglonormannische Eindringlinge nach Irland kamen, wurden sie unter der Führung von Sean-Bhrian Ó Dubhda 1354 abgewehrt. Die O’Dowds haben ein Manuskript, das so genannte Große Buch von Lecan geschrieben, das in Dublin aufbewahrt wird. 1599 wurde den O’Dowds Land in Ulster vom Earl of Essex verliehen. Zahlreiche Schlachten trafen die O’Dowds hart und der Clan zerstreute sich, doch noch immer versammeln sich alle drei Jahre die O’Dowds in Mayo.

Träger des Namens Dowd, O’Dowd, O’Dowda, Duddy, O’Duddy, Ó Dubhda und verwandte Familiennamen finden sich in Kanada, den USA, Irland, Nordirland, Schottland, England, Australien, Neuseeland, Südafrika und Griechenland.

Namensträger

Dowd 
 Ann Dowd (* 1956), US-amerikanische Schauspielerin
 Charles F. Dowd (1825–1904), Lehrer, später Direktor, schlug die Einführung der Zeitzonen vor
 Clement Dowd (1832–1898), US-amerikanischer Politiker
 Craig Dowd (* 1969), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Doug Dowd (1919–2017), politischer Wirtschaftswissenschaftler
 Harry Dowd (1938–2015), englischer Fußballtorhüter
 Janis Dowd (1958–2021), US-amerikanische Schwimmerin
 Jim Dowd (Politiker), Parlamentsmitglied der Arbeiterpartei für Lewisham Westen
 Jim Dowd (* 1968), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Jeff Dowd, US-amerikanischer Filmproduzent
 Johnny Dowd (* 1948), US-amerikanischer Countrymusiker

 Larry Dowd (1940–2006), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker
 Lindsay Dowd (* 1991), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Nancy Dowd (* 1945), US-amerikanische Drehbuchautorin
 Nic Dowd (* 1990), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Phil Dowd, Fußballschiedsrichter
 Robert Dowd (* 1988), britischer Eishockeyspieler
 Ross Dowd (1907–1965), US-amerikanischer Szenenbildner
 Siobhan Dowd (1960–2007), irisch-britische Schriftstellerin
 Thomas Dowd (* 1970), kanadischer Geistlicher, Bischof von Sault Sainte Marie
 Timothy Dowd († 2014), US-amerikanischer Polizeiermittler
 Tom Dowd (1925–2002), US-amerikanischer Musikproduzent
 Tom Dowd (Autor) (* 1964), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor

O’Dowd 
 Bernard Patrick O’Dowd (1866–1953), australischer Dichter
 Cathy O’Dowd, Bergsteigerin aus Südafrika, erstieg als erste Frau den Mount Everest sowohl auf der Süd- als auch auf der Nordroute
 Chris O’Dowd (* 1979), irischer Schauspieler
 George O’Dowd (* 1961), englischer Sänger und DJ, siehe Boy George
 Matthew John O’Dowd, australischer Astrophysiker
 Mike O’Dowd (1895–1957), US-amerikanischer Boxer, Weltmeister im Mittelgewicht

Siehe auch 
 O’Dowd Cove, Bucht der Thurston-Insel, Antarktis

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 Inoffizielle Website (englisch)

Familienname
Irischer Personenname
Irische Geschichte